

Geografia 

Stato della Serbia – Nel territorio serbo si sono succeduti, nel corso dei secoli diverse entità statale: 
 Regno di Serbia (1217-16 aprile 1346)
 Impero di Serbia (1346-1371)
 Serbia Moravica (1371-1402)
 Despotato di Serbia (22 febbraio 1402-10 novembre 1459)
  Serbia asburgica (1686-1691)
 Principato di Serbia (1815-1882)
 Regno di Serbia (1882-1918)
 Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni (1918-1929)
 Serbia di Nedić  (1941-1944), nome della Serbia dal 1941 al 1944 (durante la seconda guerra mondiale)
 Repubblica Popolare di Serbia (Narodna Republika Srbija), nome della Serbia dal 1946 al 1963 
 Repubblica Socialista di Serbia (Socijalisticka Republika Srbija), nome della Serbia dal 1963 al 1990
 Repubblica di Serbia, nome della Serbia dal 1990 al 2006
 Serbia e Montenegro (4 febbraio 2003 – 3-4 giugno 2006)
 Repubblica Serba di Krajina, dal 1991 al 1995, in Croazia
 Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina

Altro 
 Serbia bianca